ŽNL Splitsko-dalmatinska u sezoni 2008./09. predstavlja peti rang natjecanja.

Sudionici

Ljestvica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.

2008-09
Splitsko-dalmatinska-1